Laponia – region kulturowy i geograficzny na terenie Finlandii, Szwecji, Norwegii i Rosji
 Lappmarken – historyczna nazwa obszaru w granicach Królestwa Szwecji
 Laponia – region administracyjny Finlandii (fiń. Lapin maakunta)
 Laponia – była prowincja administracyjna Finlandii (fiń. Lapin lääni)
 Laponia – prowincja historyczna w Szwecji (szw. Lappland)
 Laponia – kraina historyczna w Finlandii (fiń. Lapin historiallinen maakunta)